Сирко Петров Станчев (; 6 февраля 1892, Ловеч — 1 февраля 1945, София) — болгарский военный и политик, адъютант царя Бориса III. Участник Балканских и Первой мировой войн. Депутат парламента в 1938—1944. Правый националист, антикоммунист, сторонник Александра Цанкова. Участник депутатской акции в защиту болгарских евреев. Казнён по приговору Народного суда после прихода к власти БКП. Реабилитирован после смены режима в 1996 году.

На войне и при дворе 
В 1912 году окончил Военное училище в Софии. В звании капитана пехотного полка участвовал в Балканских войнах и Первой мировой войне. Награждён орденом «За храбрость».

После войны Сирко Станчев был назначен адъютантом царя Бориса III. Окончил Академию Генерального штаба, служил в Генштабе болгарской армии. В марте 1928 демобилизовался по собственному желанию в звании подполковника.

Политик и депутат 
Сирко Станчев окончил Свободный университет Софии по курсу торговли и дипломатии. Занимался коммерцией и общественной деятельностью правого направления. Политически ориентировался на Народное социальное движение (НСД) Александра Цанкова. Печатался в газете Слово. По некоторым данным, имел отношение к созданию охранной службы НСД.

После переворота 19 мая 1934 Станчев был интернирован правительством Кимона Георгиева. Поскольку Борис III занимал менее консервативные позиции, нежели группа «Звено», власти с подозрением относились к царским приближённым. В период интернирования Станчев находился в городе Дарыдере. У него установились дружественные отношения с местными жителями, и в 1938 он был избран в парламент от местного округа.

Сирко Станчев оставался на правых антикоммунистических позициях, поддерживал курс Бориса III и отчасти Цанкова. В 1943 он подписал инициированное Димитром Пешевым обращение депутатов против депортации болгарских евреев в Третий рейх.

Казнь 
После вступления в Болгарию советских войск и прихода к власти БКП Сирко Станчев был арестован и приговорён к смертной казни чрезвычайным трибуналом (т. н. «Народным судом»). Расстрелян 1 февраля 1945 года.

Память 
Реабилитирован Верховным судом Республики Болгария в 1996 году. Именем Сирко Станчева названы улица в Златограде (бывший Дарыдере) и Ловече. В 2013 году — 70-я годовщина спасения болгарских евреев — партия ВМРО — Болгарское национальное движение, администрация и депутаты Златограда призвали присвоить Сирко Станчеву звание почётного гражданина города.

Потомки 
 Минчев Никола - председатель народного собрания Болгарии с 2021 года.

См. также 
 Тодор Кожухаров

Примечания 

Депутаты Народного собрания Болгарии
Участники Первой Балканской войны
Участники Второй Балканской войны
Участники Первой мировой войны (Болгария)
Националисты Болгарии
Деятели антикоммунистических организаций
Репрессированные в Болгарии
Казнённые военные
Казнённые политики
Расстрелянные в Болгарии
Кавалеры ордена «За храбрость»
Казнённые в 1945 году